Adianto ist der Familienname folgender Personen:

 Rahmat Adianto (* 1990), indonesischer Badmintonspieler
 Utut Adianto (* 1965), indonesischer Schachspieler, Schachfunktionär und Politiker